Příjmení Česnokov (Чесноков), přechýleně Česnokovová (Чеснокова, Česnokova), nosí více osobností:

 Andrej Česnokov (* 1966) – sovětský a ruský tenista
 Pavel Grigorjevič Česnokov (1877–1944) – ruský hudební skladatel a sbormistr
 Jurij Česnokov (1933–2010) – sovětský a ruský volejbalista
 Jurij Česnokov (fotbalista) (1952–1999) – sovětský a ruský fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Ruská příjmení